Mitsuya ist der Name von:
Hiroaki Mitsuya (* 1950), japanischer Virologe
Seinosuke Mitsuya, japanischer Karatemeister